Le nom de Ketter est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Clay Ketter (1961- ), peintre et photographe américain ;
 Kerry Ketter (1947- ), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Norbert Ketter (1942-1997), photographe luxembourgeois.